

Грідіно — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Грідіно — присілок, Перцевське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Грідіно — присілок, колишнє Фроловське сільське поселення, Перцевське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область